Calc:
 OpenOffice.org Calc — табличный процессор, входящий в состав пакета офисных приложений OpenOffice.org.
 Калькулятор (Windows) (calc.exe) — программа Microsoft Windows, исполняющая действия калькулятора.

См. также 
 Калькулятор (значения).